Bocaina (topônimo de origem tupi cujo significado é depressão numa serra) pode referir-se a:

Bocaina (Piauí), município
Bocaina (São Paulo), município
 Bocaina de Minas, município do estado de Minas Gerais
 Bocaina do Sul, município do estado de Santa Catarina
 Parque Nacional da Serra da Bocaina, entre São Paulo e Rio de Janeiro
Bocaina (Conceição de Macabu), bairro 

Desambiguações de topônimos